Higher – album Ali Boratyn
 Higher – album Reginy Belle
 Higher – album zespołu Harem Scarem
 Higher – album zespołu The Horrors
 Higher – album zespołu The Overtones
 Higher – album zespołu Treponem Pal
 Higher – album Michaela Bublé

 „Higher” – singel zespołu Creed
 „Higher” – singel Game’a
 „Higher” – singel Erika Grönwalla
 „Higher” – singel The Saturdays
 „Higher” – singel Taio Cruza
 „Higher” – singel zespołu Clean Bandit